Herbertia (insect), een geslacht van vliesvleugeligen uit de familie Pteromalidae
Een synoniem van het vlindergeslacht Agdistis (geslacht)
Herbertia (planten), een geslacht van planten uit de irisfamilie